Miejscowości w USA:
 Frederika – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
Gminy w USA:
 Frederika (ang. Frederika Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer